Green Lantern steht für:

 Green Lantern, einen Comichelden
 Green Lantern (Film), Film von Martin Campbell aus dem Jahr 2011
 Green Lantern: The Animated Series, US-amerikanische CGI-Fernsehserie
 Green Lantern (Six Flags Great Adventure), Achterbahn
 Green Lantern: First Flight, Achterbahn
 DJ Green Lantern, amerikanischer DJ und Musikproduzent italienischer Herkunft